peut désigner :
 , une opérette américaine écrite en 1944, sur une musique de Edvard Grieg ;
 Song of Norway, son adaptation cinématographique par Andrew L. Stone, sortie en 1970 ;
 M/S Song of Norway, un navire de croisière construit à Helsinki en 1969 et démantelé en 2014.